Conferenza generale – serie di assemblee usata del movimento mormone
 Conferenza generale – serie di assemblee della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (la maggiore del movimento mormone)
 Conferenza generale dei Battisti del Settimo Giorno
 Conferenza generale della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
 Conferenza generale della Chiesa Cristiana Avventista